Netzsch ist der Familienname von
Erich Netzsch (1903–1990), deutscher Unternehmer
Walter Netzsch, deutscher Regisseur
Weiteres
Netzsch-Gruppe, Unternehmen
Siehe auch:
Gesellschaft für Thermische Analyse#Netzsch-GEFTA-Preis
Netsch